In Russland gibt es 40 Nationalparks mit einer Gesamtfläche von fast 90.000 km² (Stand Juni 2009).

Status 
Nationalparks sind in der Russischen Föderation einer der Typen von Besonders geschützten Naturgebieten (; Abk. OOPT) laut Gesetz vom 14. März 1995. Gemäß Verordnung der Regierung der Russischen Föderation vom 30. Juli 2004 stehen sie bis zur Annahme eines entsprechenden Gesetzes unter vorläufiger zentraler Verwaltung der Föderalen Aufsichtsbehörde für Naturnutzung (russisch ).

Einige der Parks sind zugleich Bestandteile von UNESCO-Naturwelterbegebieten oder ganz oder teilweise als Biosphärenreservate ausgewiesen.

Geschichte 
Der erste Nationalpark auf dem Territorium der Sowjetunion wurde 1971 im heutigen Estland ausgewiesen (Nationalpark Lahemaa); in den 1970er Jahren entstanden weitere auch in den anderen damaligen baltischen Sowjetrepubliken. Damit begann man, das traditionelle Naturschutzsystem von Sapowedniks und Sakasniks an die internationale Entwicklung in diesem Bereich anzupassen.

Die ersten Nationalparks auf dem Territorium der RSFSR entstanden in unmittelbarer Nähe oder innerhalb städtischer Ballungsräume: Sotschi (Sotschier Nationalpark, 1983), Moskau (Nationalpark Lossiny Ostrow, 1983) und Samara-Toljatti (Nationalpark Samarskaja Luka, 1984).

Zuletzt entstanden der Kalewala-Nationalpark in der Republik Karelien (2006), die Nationalparks Sow Tigra („Ruf des Tigers“) und Udegeiskaja Legenda („Udehe-Legende“) im Fernen Osten Russlands (2007), der Nationalpark Busulukski Bor („Busuluker Forst“) im südwestlichen Uralvorland (2008) und der Nationalpark Russische Arktis auf und um Franz-Josef-Land (2009).

Anfang 2013 unterzeichnete der russische Ministerpräsident Medwedew eine Anordnung zur Einrichtung des über 1,8 Millionen Hektar großen Nationalparks Beringia (benannt nach der asiatisch-amerikanischen Landbrücke Beringia) im äußersten Osten des russischen Festlands, auf der Tschuktschen-Halbinsel. Dieses Projekt ist grenzübergreifend mit den Vereinigten Staaten (Alaska), wo es bereits seit 1978 das US-amerikanische Gegenstück des Parks gibt, das Naturschutzgebiet Bering Land Bridge National Preserve. Die Vereinbarung zwischen beiden Staaten wurde im September 2012 unterzeichnet, nachdem es bereits über 20 Jahre zuvor die Idee zu einem solchen Projekt gegeben hatte.

Liste der Nationalparks

Einzelnachweise

Weblinks 
 Webseite Besonders geschützte Naturgebiete der Russischen Föderation des Ministeriums für Naturressourcen und Ökologie der Russischen Föderation (russisch)
 Informations- und Auskunftssystem Besonders geschützte Naturgebiete Russlands des Zentrums für Naturschutz (russisch)

!
!
Russland